Are We There Yet? (álbum), de John Reuben
 Are We There Yet? (filme), com Ice Cube 
 Are We There Yet? (série de televisão), sitcom com Ice Cube